Филипп Штрунер () — австрийский шахматист.

Чемпион Австрии 1965 г.

В составе сборной Австрии участник Кубка Клары Бенедикт 1966 г.

Участник международного турнира в Граце (1961 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Штрунера в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Штрунера на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века